Celia Lledó Rico (Villena, Alicante; 8 de agosto de 1974) es una política española.

Biografía 
Se licencia en Derecho por la Universidad de Alicante en 1997, aunque comenzó sus estudios en Valencia en 1992. Ingresó en el Ayuntamiento de Villena como concejal en 1999 en Recursos Humanos e Informática. Obtuvo la alcaldía como representante del Partido Popular con mayoría absoluta el año 2007, y la perdió en 2011

Véase también 
  Alcaldes de Villena

Referencias 

Alcaldes del Partido Popular
Alcaldes de Villena
Políticos de la provincia de Alicante
Alumnado de la Universidad de Alicante
Nacidos en Villena